Canyon Blaster : Des montagnes russes en intérieur du parc Adventuredome.
Canyon Blaster : Un train de la mine du parc The Great Escape & Splashwater Kingdom.
Canyon Blaster : Des montagnes russes junior du parc Six Flags Magic Mountain.